Enzo Colacino – regista e comico italiano
 Michele Colacino – ex giocatore italiano di football americano
 Wanda Rewska Colacino – artista polacca